St. Elmo Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Elmo Historic District (St. Elmo, Colorado), NRHP-ID 79000577
 St. Elmo Historic District (Chattanooga, Tennessee), NRHP-ID 82003976